Desa Tambakroto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambakroto (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 110,55), Jawa Tengah, 
 Desa Tambakroto (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 109,54), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar